La Copa Italia 1958 fue la décima edición de este campeonato que no se jugaba desde 1943 por motivos de la Segunda Guerra Mundial y problemas internos de la FIGC. Lazio obtuvo el título tras ganarle 1 a 0 a la Fiorentina

Grupos eliminatorios

Girone A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Girone F

Grupo G

Grupo H

Cuartos de final

Semifinal

Final 

Lazio: Lovati, Lo Buono, Janich, Carradori, Pinardi, Pozzan, Bizzarri, Tagnin, Tozzi, Fumagalli, Prini. 

Fiorentina: Sarti, Robotti, Castelletti, Chiappella, Cervato, Segato, Hamrin, Lojacono, Montuori, Gratton, Morosi. 

Árbitro: Marchese de Nápoles 
  
Gol: 30' Prini (Lazio)

Campeón 

Società Sportiva LazioPrimer Título

Partidos por la clasificación 

* 4-4 en los penales. Tercer puesto al Bologna por sorteo
** 5-4 en los penales.

Véase también 
Serie A 1957-58

Copa Italia